Иван Огнев:
 Огнев, Иван Дмитриевич (1776—1852) — действительный статский советник, директор народных училищ Полтавской губернии, потом председатель Казанской казённой палаты.
 Огнёв, Иван Флорович (1855—1928) — русский гистолог.